Le tournoi d'Estoril est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2016, classée en catégorie ATP 250 Series, s'est disputée du  au .

Faits marquants
 On note les forfaits de l'Espagnol Tommy Robredo, du Français Jo-Wilfried Tsonga, blessé au genou, du Luxembourgeois Gilles Müller et du Russe Dmitri Toursounov. 
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Daniel Gimeno-Traver, Gastão Elias, Rogério Dutra Silva et Benjamin Becker.
 En simple, Nicolás Almagro s'impose en finale face à son compatriote Pablo Carreño-Busta 6-7, 7-6, 6-3. Il s'agit du  de sa carrière, le  depuis 2012.
 En double, Eric Butorac, désormais triple vainqueur, et Scott Lipsky, désormais quadruple tenant du titre, battent en finale Łukasz Kubot et Marcin Matkowski 6-4, 3-6, [10-8]. Il s'agit de leur  ensemble, le  à Estoril.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Estoril
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2016
Estoril
Sport au Portugal en 2016
Tennis en avril 2016
Tennis en mai 2016